Crossan ist der Familienname folgender Personen:

 John Dominic Crossan (* 1934), Religionswissenschaftler
 Keith Crossan (* 1959), irischer Rugby-Union-Spieler
 Rob Crossan (* 1968), kanadischer Skirennläufer
 Sarah Crossan (* 1981), irische Schriftstellerin